107 lag deltog i kvalspelet till Världsmästerskapet i fotboll 1978, och spelade om 14 platser till mästerskapet. Argentina, som värdnation, och Västtyskland, som försvarande mästare, var automatiskt kvalificerade för världsmästerskapet, vilket innebar att totalt 16 lag skulle deltaga vid slutturneringen.

De 16 platserna delades ut som följande:
 Europa (Uefa): 9 direktplatser och 1 playoff-plats, varav 1 direktplats gick till de regerande mästarna, vilket lämnade kvar 8 direktplatser och 1 playoff-plats, som 31 länder spelade om.
 Sydamerika (Conmebol): 3 direktplatser och 1 playoff-plats, varav 1 direktplats gick till Argentina som värdland. De resterande platserna tävlade nio länder om.
 Nordamerika, Centralamerika och Karibien (Concacaf): 1 plats som 17 lag spelade om.
 Afrika (Caf): 1 plats, som 26 länder spelade om.
 Asien och Oceanien (AFC och OFC): 1 plats, som 22 länder spelade om.

Europa 

De 31 lagen delades upp i nio grupper om tre eller fyra lag i varje grupp. I varje grupp spelades hemma- och bortamöten mellan deltagarna och det bästa laget kvalificerade sig för VM (förutom gruppvinnaren i grupp 9 som kvalificerade sig för playoff mot ett lag från Sydamerika). Om två eller fler lag hamnade på samma poäng och samma målskillnad, spelades det omspel mellan lagen om det skulle avgöra vilket lag som skulle kvalificera sig för VM.
 Grupp 1, 2, 3 och 4 hade 4 lag i varje grupp.
 Grupp 5, 6, 7, 8 och 9 hade 3 lag i varje grupp.

UEFA Grupp 1 

Polen vidare från grupp 1.

UEFA Grupp 2 

Italien vidare från grupp 2.

UEFA Grupp 3 

Österrike vidare från grupp 3.

UEFA grupp 4 

Nederländerna vidare från grupp 4.

UEFA grupp 5 

Frankrike vidare från grupp 5.

UEFA grupp 6 

Sverige vidare från grupp 6.

UEFA grupp 7 

Skottland vidare från grupp 7.

UEFA grupp 8 

Spanien vidare från grupp 8.

UEFA grupp 9 

Ungern till playoff-spel mot lag från Sydamerika för att kvala in till VM.

Sydamerika 

9 lag spelade i kvalspelet i Sydamerika (Argentina var redan kvalificerade som värdnation) och de deltagande delades in i tre grupper med tre lag i varje grupp. Vinnaren i varje grupp gick vidare till en finalomgång där de två främsta gick vidare till VM och det tredjeplacerade laget gick till playoff-spel.

Gruppspel

CONMEBOL grupp 1 

Brasilien vidare från grupp 1.

CONMEBOL grupp 2 

Bolivia vidare från grupp 2.

CONMEBOL grupp 3 

Peru vidare från grupp 3.

Sista omgången

Nord- och centralamerika samt Karibien 

Kvalificeringen bestod av CONCACAF Championship (den regionala turneringen för landslag), där vinnaren blev kvalificerade för VM. Kvalspelet till den turneringen bestod av tre zoner, den nordamerikanska zonen, den centralamerikanska zonen och den västindiska zonen. Alla zoner kvalificerade två lag vardera, vilket innebar att 6 lag deltog i CONCACAF Championship.

Kvalspelet till CONCACAF Championship

Nordamerikanska zonen 

Omspel:
 –  3–0

Mexiko vidare till CONCACAF Championship på bättre målskillnad, Kanada vidare efter omspel..

Centralamerikanska zonen 

Guatemala och El Salvador vidare till CONCACAF Championship.

Västindiska zonen

Grupp A 
Första omgången

Omspel:
 –  1–3

Andra omgången

Omspel:
 –  3–2 (e fl)

Surinam vidare till CONCACAF Championship.

Grupp B 
Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Omspel:
 –  2–0

CONCACAF Championship 
Matcherna spelades på Haiti mellan den 8 och 23 oktober 1977.

Mexiko vidare till VM.

Afrika 

24 lag skulle deltaga i det afrikanska kvalet, men Gabon och Madagaskar drog sig ur innan de hann spela vilket innebär totalt 22 lag. Det afrikanska kvalet bestod av fyra omgångar. Den första omgången innehöll alla lag som delades upp i dubbelmöten, där 12 lag gick vidare till den andra omgången. I den andra omgången spelades även där dubbelmöten med sex segrande lag som spelade dubbelmöten i även den tredje omgången. De tre segrarna i den tredje omgången gick till den fjärde omgången i ett gruppspel, där gruppvinnaren blev klar för VM.

CAF Preliminär omgång

CAF Första omgången 

Omspel spelades mellan Guinea och Ghana, som Guinea vann med 2-0. Centralafrikanska republiken, Kenya och Uganda lämnade walk over, så Zaire, Sudan respektive Tanzania gick vidare.

CAF Andra omgången 

Zaire drog sig ur så Nigeria gick vidare.

CAF Tredje omgången

CAF Fjärde omgången 

Tunisien vidare till VM.

Asien och Oceanien 

Kvalspelet för Asien och Oceanien var uppdelade i två faser. Den första fasen bestod av fem grupper där varje gruppvinnaren gick vidare till den sista fasen. I den sista fasen spelades ett gruppspel med alla fem lag där det segrande laget gick vidare till VM.

Första omgången

Grupp 1 
Sri Lanka drog sig ur.

Playoff 

Hong Kong vidare till den sista omgången.

Grupp 2 
Nordkorea drog sig ur.

Sydkorea vidare till den sista omgången.

Grupp 3 
Irak drog sig ur.

Grupp 4 
Förenade Arabemiraten drog sig ur.

Grupp 5

Sista omgången 

Iran gick vidare till VM.

Playoff 

Ungern gick vidare till VM.

Kvalificerade lag

Externa länkar